Amedick ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Amedick (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Rita Amedick (* 1958), deutsche Klassische Archäologin